Sudanesische Volksbefreiungsarmee (SPLA) steht für:

 Sudanesische Volksbefreiungsarmee (1983–2011), Rebellengruppe
 Streitkräfte des Südsudan, Armee im Südsudan

Siehe auch:
 Sudanesische Volksbefreiungsbewegung (Begriffsklärung)